Barcinek bezeichnet Ortschaften in Polen:
 Barcinek (Miłomłyn), Weiler der Gmina Miłomłyn in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Prinzwald, Försterei im Kreis Osterode, Ostpreußen
 Barcinek (Pobiedziska), Ortsteil in der Gmina Pobiedziska in der Woiwodschaft Großpolen
 Barcinek (Stara Kamienica), Dorf der Gmina Stara Kamienica in der Woiwodschaft Niederschlesien, bis 1945: Berthelsdorf, Kreis Hirschberg, Niederschlesien